2 miejscowości w Polsce: 
 Cieszyny – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno 
 Cieszyny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń